Canarias bezeichnet:

 Kanarische Inseln, Inselgruppe im Atlantik
 Comunidad Autónoma de Canarias, eine der 17 autonomen Gemeinschaften Spaniens
 Canarias (1931), Schwerer Kreuzer der der spanischen Marine
 Canarias (F 86),  Lenkwaffen-Fregatte der spanischen Marine, siehe Santa-Maria-Klasse